Безсоновы — несколько старинных русских дворянских родов.

Происхождение и история рода 
В Гербовник внесены две фамилии Безсоновых:

 Потомство Родиона Порошина Безсонова, предок которого, Иван Безсонов, упоминается в 1554 году. Третьяк Безсонов, имел сыновей Порошу (упоминается в 1594 году), Семена (упоминается в 1594 году) и Петра. Сохранилось потомство Родиона Порошина, сына Безсонова, владевшего поместьями в Зарайском уезде (1628 год). Род записан в VI часть родословной книги Рязанской губернии. (Герб. Часть V. № 82).
 Потомки Тимофея Артемьевича Безсонова, верстанного поместьями в Ефремовском уезде (1649). Этот род записан в VI часть родословных книг губерний: Тамбовской, Тульской и Воронежской. (Герб. Часть XII. № 84).

Под родовым прозванием Безсонов упоминается также Андрей Васильевич Безносов, дворцовый дьяк Ивана Грозного, происходящий из рода Безносовых, одной из ветвей рода Монастырёвых — потомков смоленских князей, утративших княжеский титул.

Российская родословная книга 
В Российской родословной книге упоминаются и другие представители дворянского рода Безсоновых:
 Иван Безсонов, — упоминаемый на свадьбе бывшего царя казанского Едигера-Симеона Бекбулатовича, 5 ноября 1552 года (прим. в источниках стоит 1554 год ошибочно переведенный на новое летосчисление).
 Суторма Васильевич — подписался в 1565 году во ста рублях в поручной записи по боярине кн. Василии Семеновиче Оболенском-Серебряном и по сыне его, князе Борисе.
  Андрей Васильевич Безсонов — дворцовый дьяк при Иоанне IV Грозным в 1570 году.
 Иродион Порошич, его сын Андрей Иродионович и внук Иван Андреевич жалованы поместьями от царя Михаила Феодоровича в 1627 году.
 Никифор Безсонов — находился в приказе денежного дела в 1664 г.
 Тимофей Безсонов — дьяк (1658-1677), в  иноземном приказе в 1668 году.

Родословное древо

Владения Безсоновых 
Роду Безсоновых принадлежали многие деревни и сёла, некоторые из которых были ими основаны. Их владения находились не только в Московской губернии, но и в Новгородской, Киевской и Херсонской.

Безсоновым к примеру принадлежали: село Аннино, село Никольское, деревня Волок, хутор Русановка, село Апрелевское и др.

Описание герба 
Щит (французского типа) разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в золотом поле виден орёл, до половины вылетающий с распростёртыми крыльями, в нижней части в правом голубом поле две серебряных сабли, положены крестообразно остриём вверх; в левом красном поле находятся серебряная крепость, в воротах которой поставлен лев, поднявший передние лапы на левую сторону стены.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Щит держат два воина, облеченные в латы, имеющие в руках с правой стороны пук стрел, а с левой стороны копьё. Щит стоит на почве. Намёт на щите золотой, подложенный красным и голубым. Герб рода Безсоновых внесён в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 82.

Геральдика

Основные отличия новой (цветной) редакции герба от оригинала в том, что лев изображен с короной, из клюва орла высунут язык, воины с усами, на шлеме висит медальон с красным камнем на жёлтой цепочке, на копье у воина отсутствует ленточка, отличается крестовина и навершие на эфесе сабель.

Усадьба 
В Москве в Таганском районе находится усадьба Безоновой В. А. доставшейся ей в наследство в конце XIX века. До этого домом владел купец Н. Е. Зельин.

Некоторые дворяне конца XIX века с этой фамилией 
 Безсонов, Ал-ей Алдр., плк., г. Саратов. С.-Петербургская губерния.
 Безсонов, Анат. Ив., 1858 г. р. кр., г. Н.-Новгород, Кизиветерская, сб. д. Нижегородская губерния. Нижегородский уезд.
 Безсонов Иван Михайлович 1819 г. р. врач, первый потомственный дворянин Нижегородского рода Безсоновых,1878 г., отец Анатолия и Николая Ивановичей. Жена Ольга Николаевна Безсонова (Ильина)1846 г. р. г. Семенов - дочь Тамбовского дворянина Николая Ивановича Ильина место жительства на 1878 год Н.-Новгород, Кизиветерская. Нижегородская губерния. Нижегородский уезд.
 Безсонов, Никл. Ив., 1868 г. р. помощник, присяжв. повер., Жена Мария Изабелла Адамовна Безсонова (Гинценберг), Имел 5 дочерей г. Н.-Новгород, Большая Печерская 39. Нижегородская губерния. Нижегородский уезд.

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии:Воронежская губерния
Персоналии:Рязанская губерния
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы